Комиссарже́вская — фамилия. Известные носительницы:
 Комиссаржевская, Вера Фёдоровна (1864—1910) — русская актриса.
 Комиссаржевская, Елена Аркадьевна (в девичестве Акопян; 1895—1981) — русская актриса, жена Ф. Ф. Комиссаржевского, затем Н. Ф. Балиева.
 Скарская, Надежда Фёдоровна (урождённая Комиссаржевская; 1868—1958) — русская и советская актриса театра и кино, театральный режиссёр, театральный деятель, сестра В. Ф. Комиссаржевской. См. также 
 Комиссаржевский